Катафо́т ( «приставка со значением противодействия» +  «свет»), световозвраща́тель, ретрорефле́ктор — устройство, предназначенное для отражения луча света в сторону источника с минимальным рассеиванием.

Световозвращение — процесс изменения направления луча на 180° с помощью двойного отражения. При световозвращении, в отличие от светоотражения, луч отражается дважды.

История 
Местом изобретения катафота принято считать Великобританию.
Первое световозвращающее устройство было сконструировано Перси Шоу, английским дорожным рабочим.

Угловой катафот. Луч света падает на первое зеркало под произвольным углом α, отражается, падает на второе зеркало под углом β и снова отражается. Угол между зеркалами — 90°. Учитывая, что угол падения равен углу отражения и сумма острых углов в прямоугольном треугольнике равна α+β=90°, можно доказать параллельность приходящего и исходящего лучей.

Сферический катафот. Разворот луча на 180° обеспечивается изменением показателя преломления среды и однократным отражением.

Конструкция 
Световозвращатель может быть выполнен:
 в виде выпуклой правильной пирамиды;
 в виде тонкого полимерного листа (плёнки), обработанного особым образом. Обработка листа обеспечивает образование на его поверхности микроскопических пирамидок — уменьшенных копий уголкового отражателя;
 в виде световозвращающей полимерной ткани. Яркость отражённого света зависит от цвета ткани. Тёмные ткани поглощают больше света, светлые — больше отражают. Для большей износоустойчивости ткань могут запаивать в прозрачную полимерную (пластиковую) оболочку.

Применение 

 Светоотражающие ткани используются как элемент одежды, обуви, рюкзаков и др. для повышения безопасности на дорогах в тёмное время суток. Примеры: одежда дорожных рабочих, дворников, регулировщиков дорожного движения, спасателей, велосипедистов, пешеходов, детей.
 Световозвращающие плёнки используются при изготовлении дорожных знаков.
 Катафоты применяют для обозначения габаритов транспортных средств.
 Катафоты используются в дорожной разметке (например, «кошачий глаз»).
Наиболее широко катафоты применяются на велосипедном и автотранспорте для обозначения габаритов.
Знак аварийной остановки
В ряде стран наличие световозвращающего приспособления на пешеходе в тёмное время суток обязательно. В России, согласно ПДД, с 1 июля 2015 года вводится обязательным ношение светоотражающих элементов пешеходами в тёмное время суток вне населённых пунктов, а в населённых пунктах оно рекомендовано. Цвет, форма, а для взрослой одежды — также площадь и расположение элементов законодательно не регламентированы. Отражающая способность, стойкость к различным воздействиям, химическая безопасность световозвращающих элементов для взрослой одежды регламентированы ГОСТ Р 57422-2017. Те же параметры, а также площадь и расположение элементов для детской одежды регламентированы ГОСТ Р 51835-2001.

Велосипед 

По правилам дорожного движения, белый катафот крепится спереди велосипеда, красный катафот сзади, жёлтые катафоты на колёса велосипеда, также жёлтые катафоты часто есть на педалях велосипеда.

См. также 
 Светящиеся краски
 Люминесценция

Примечания 

Транспорт
Оптика
Части велосипеда
Аксессуары велосипеда
Безопасность дорожного движения